Третий этап Кубка мира по биатлону 2017/2018, который прошёл в французском городе Анси (14 декабря — 17 декабря 2017 года).

Календарь

Призёры

Мужчины

Женщины

Лидеры в зачёте Кубка Мира после этапа 

Мужчины

Женщины

 Примечание: В обе таблицы включены только 5 позиций.

Ссылки 

3-й этап